L'Università federale di Recôncavo da Bahia (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB) è un ente di istruzione superiore brasiliana a livello federale, con sede a Cruz das Almas in Bahia.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Bahia
Bahia